Бакосси:

 Бакосси — лесной резерват (заповедник) в Камеруне.
 Бакосси — горный хребет в западном Камеруне
 Бакосси — национальный парк в Камеруне